Шотландский Премьер Дивизион 1990/1991 () — 94-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 25 августа 1990 года и закончился 11 мая 1991 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1990/1991
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1990 году
Спорт в Шотландии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991